Гран-при Монако 1988 года — третий этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. Прошёл в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 15 мая 1988 года.

Гонка 
МакЛарены доминировали в квалификации — Айртон Сенна взял поул, опередив Алена Проста на 1,4 секунды, а лучший автомобиль с атмосферным мотором проиграл бразильцу 3,5 секунды.

После старта Сенна уверенно лидировал, а на второе место вышел Герхард Бергер на Феррари, опередивший Проста. Первый поворот трассы — St.Devote — собрал большое количество происшествий: Алекс Каффи врезался в стену, у AGS Филиппа Стрейффа отказал кабель акселератора, а Нельсон Пике столкнулся с Эдди Чивером и выбыл.
На 33 круге Микеле Альборето выбил с трассы Найджела Мэнселла, пытаясь обогнать его. На 51 круге, в повороте Mirabeau Филипп Альо жестко вылетел, когда Риккардо Патрезе пытался обогнать его на круг. На 54 круге Прост обогнал Бергера и стал вторым. Два МакЛарена обменивались лучшими кругами. Сенна на 67 круге в повороте Portier ошибся и разбил автомобиль.

В итоге Прост победил в Монако в четвёртый раз за последние 5 лет. Феррари Бергера и Альборето заняли второе и третье места. Дерек Уорик провел блестящую гонку и пришёл к финишу четвёртым. Джонатан Палмер финишировал пятым. Патрезе, несмотря на аварию с Альо, завоевал одно очко за 6 место, обогнав Янника Дальму на последнем круге.

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако